Mr. President (tv-serie) (1987), een Amerikaanse tv-serie
 Mr. President (musical) (1962), een musical van Irving Berlin
 Mr. President (Satellite One), een Duitse muziekgroep uit Bremen met eurodancemuziek
 Mr. President (Erik Remi Bergen), een Deens zanger, artiestennaam van Erik Remi Bergen
 Mr. President (Dickie Goodman, 1974), een single van Dickie Goodman
 Mr. President (Dickie Goodman, 1981), een andere single van Dickie Goodman